Johan Brunström e Raven Klaasen erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Herbert e Olivetti hanno battuto in finale Toni Androić e Nikola Mektić 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (primo turno)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (semifinali)
  David Rice /  Sean Thornley (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2014